Naselja u BiH:
 Šerići (Jajce, BiH), naselje u općini Jajce
 Šerići (Zenica, BiH), naselje u općini Zenica
 Šerići (Živinice, BiH), naselje u općini Živinice